Пери има више значења:
 Округ Пери (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Округ Пери (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Пери (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Пери (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Пери (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Пери (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Округ Пери (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Пери (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Пери (Пенсилванија), је округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Округ Пери (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Пери (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Пери (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Пери (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Пери (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Пери (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Пери (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Пери (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Пери (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Пери (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Пери (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Пери (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Пери (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Пери (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо

Особе 
 Кори Пери
 Фред Пери
 Кејти Пери
 Метју Пери, амерички глумац
 Џо Пери, амерички музичар
 Џо Пери, енглески играч снукера
 Ли Пери, јамајски певач реге музике
 Шон Пери, енглески рагбиста